Hvornum (plaats), plaats in Denemarken
 Hvornum (parochie), parochie in Denemarken